

Мегуреле () — місто у повіті Ілфов.
 Мегуреле () — комуна у повіті Прахова.
 Мегуреле () — село у повіті Прахова. Адміністративний центр комуни Мегуреле.
 Мегуреле () — село у повіті Тулча. Входить до складу комуни Тополог.
 Мегуреле () — село у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Пунгіна.
 Мегуреле () — село у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Мерішелу.

Мегуреле () — село у Унгенському районі.